1970 Голяма награда на Италия е 21-вото за Голямата награда на Италия и десети кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 6 септември 1970 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия